Sonnen steht für:

Orte:
 Sonnen, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Sonnen (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sonnen (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sonnen (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Personen:
 Bernd-Rüdeger Sonnen (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler
 Chael Sonnen (* 1977), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Irmgard Sonnen (* 1954), deutsche Grafik-Designerin, Typografin, Buchgestalterin und Dozentin
 Marc Sonnen (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Max Sonnen (1886–1939), deutscher Architekt

Unternehmen:
 Sonnen (Unternehmen), ein Unternehmen in der Energiebranche

Siehe auch:
 ein Sonnenbad nehmen, sich sonnen
 Sonne